

Караганда — місто, обласний центр
 Караганда — село, Хобдинський район, Актюбинська область

Караганда — селище, Домбаровський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Караганди